Résultats détaillés de l’édition 1977 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 23 mai au .

Faits marquants 
On comptabilise 162 000 entrées pour cette édition (30 000 de plus que pour l'édition 1976) avec les deux dernières journées jouées à guichet fermé.

Björn Borg est interdit de tournoi pour cette édition à cause de sa participation aux Intervilles (WCT), comme Jimmy Connors l'avait été en 1974.

Chez les juniors, l'américain John McEnroe bat l'australien Ray Kelly.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1977 de l'ATP
 Saison 1977 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 
  Site de la WTA

Navigation 

1977
France
France
Sport en France en 1977
Sport en mai 1977
Tennis en juin 1977